Змагання з фрістайлу на Зимових Олімпійських іграх 2010 року в Ванкувері проходили на лижному курорті Сайпрес Маунтін між 13 і 25 лютого 2010 року.

Розклад змагань

Кваліфікаційні вимоги

Дисциплінарні квоти

Кваліфікаційні вимоги

Перелік країн і учасників від них

Турнірні здобутки

Загальний залік

Медалісти 
Чоловіки:

Жінки:

Участь українських спортовців

Примітки

Посилання 
 May 2009 FIS Qualification for the 2010 Winter Olympics. — accessed 22 January 2010. Freestyle skiing is on pages 11-13.
 Vancouver 2010 Olympic Winter Games Competition Schedule v12

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010